Rueda peut désigner : 

Rueda de casino, une danse.
Rueda, une commune espagnole de la Province de Valladolid. Note sémantique : rueda veut aussi dire "roue" en espagnol.
 Rueda, un vin de Denominación de Origen produit dans la commune espagnole éponyme.
 Rueda, l'un des noms donnés à l'azarcon (remède traditionnel très toxique et interdit dans certains pays en raison de sa haute teneur en plomb).

Patronyme 

Amelia Rueda, animatrice radio costaricaine.
Belén Rueda, actrice espagnole.
Fabiola Rueda-Oppliger, athlète suisse d'origine colombienne.
 Jesús Rueda (1987-), footballeur espagnol  ;
José Manuel Rueda, footballeur espagnol.
María Rosario Rodríguez Rueda (1966-), femme politique espagnole.
Martin Rueda, footballeur suisse.
Patronyme hispanique